В одиночному розряді тенісного турніру Tashkent Open 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Ніколь Вайдішова здобула титул, у фіналі перемігши Віржіні Раззано 5-7, 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Маріон Бартолі (1-ше коло)
  Меган Шонессі (півфінал)
  Марта Марреро (чвертьфінал)
  Аранча Парра Сантонха (чвертьфінал)

 Анка Барна (півфінал)
 Анна-Лена Гренефельд (2-ге коло)
 Відсутня
 Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
 Віржіні Раззано (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Tashkent Open
Тур WTA 2004